Капулалпам де Мендез има више значења:

 Општина Капулалпам де Мендез (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Капулалпам де Мендез (Капулалпам де Мендез, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику